Nielssen ist der Familienname folgender Personen:

 Clementine Nielssen (1842–1928), österreichische Tier- und Stilllebenmalerin
 Johan Nielssen (1835–1912), norwegischer Landschafts-, Marine- und Genremaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Nielsen, Nilsen, Nilssen